Etrich ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Etrich (Unternehmer) (1839–1927), böhmischer Textilunternehmer
 Ignaz Etrich (Politiker) (1921–1989), deutscher Politiker (SED), stellvertretender Minister für Bauwesen 
 Igo Etrich (1879–1967), österreichischer Pilot und Flugzeugkonstrukteur
 Johann Etrich (1836–1912), böhmischer Textilunternehmer 
 Josef Etrich (1829–1901), böhmischer Textilunternehmer